Un gigolo est un terme du langage familier désignant un homme qui se fait entretenir en échange de faveurs sexuelles. Quand un  exerce cette activité de manière professionnelle, il peut être qualifié d'escort, de travailleur du sexe, voire tout simplement de prostitué, ou de .

Ce mot, masculin de gigolette, est probablement dérivé du mot « gigue » (jambe), une danse, le gigolo étant un partenaire de danse pour femmes seules.

En fiction 
 La Gigolo, roman de Jacques Robert (1959) ;
 Le Gigolo, pièce de théâtre de Françoise Sagan (1960 ;
Cinéma
 Downhill, film anglais réalisé par Alfred Hitchcock (1926) ;
 C’est mon gigolo (), film américain  réalisé par Jack Conway (1931) ;
 Le Gigolo, film français réalisé par Jacques Deray (1960) ;
 Macadam Cowboy (Midnight Cowboy), film américain réalisé par John Schlesinger (1969) ;
 C’est mon gigolo ( ou ), film américano-allemand  réalisé par David Hemmings (1978) ;
 American Gigolo, film américain réalisé par Paul Schrader (1980) ;
 American Gigolo, série télévisée adaptée du film et diffusée en 2022 ;
 Escroc, Macho et Gigolo, film italien réalisé par Bruno Corbucci (1982) ;
 Deuce Bigalow : Gigolo à tout prix, film américain réalisé par Mike Mitchell (1999) ;
 Gigolo malgré lui, film américain réalisé par Mike Bigalow constituant la suite de Deuce Bigalow : Gigolo à tout prix (2005) ;
 , film britannique de Richard Bracewell (2006) ;
 Hors de prix, film français réalisé par Pierre Salvadori (2006) ;
 Cliente, film français réalisé par Josiane Balasko (2008) ;
 , film américain réalisé par David Mackenzie (2009) ;
 Hung, série télévisée américaine créée par Dmitry Lipkin et Colette Burson (entre  et  sur HBO) ;
 Apprenti Gigolo (), film américain réalisé par John Turturro (2014) ;
 Just a Gigolo, film français réalisé par Olivier Baroux (2019).

En musique 
 C'est mon gigolo, chanson de Damia en 1929.
 International Deejay Gigolo, label allemand de musique électronique.
 My Gigolo, single de 2002 du producteur house  Maurice Fulton.
 Gigolo, chanson et single de 1987 du groupe The Damned.
 Just a Gigolo, morceau du compositeur italien Leonello Casucci
 Royal Gigolos, un groupe allemand de musique dance fondé en 2003.
 Gigolo, chanson et single de 2003 du rappeur Nick Cannon en featuring avec le chanteur R. Kelly.
 Gigolo, chanson de la chanteuse gréco-suédoise Élena Paparizou
 Gigolo 7, chanson du groupe japonais Scha Dara Parr.
 Gigolo, chantée par Jacques Dutronc et Jane Birkin sur des paroles de Serge Gainsbourg.
 The Gigolo, Album de Lee Morgan.
 Just a Gigolo, morceau de jazz manouche créé par Django Reinhardt
 Jigolo Har Megiddo, chanson du groupe suédois Ghost issue de l'album Infestissumam sorti le .

Autres 
Gigolo FRH, cheval de dressage.

Autres projets

Références

Prostitution masculine